Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Marina Eraković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alla Kudryavtseva et Anastasia Rodionova.

Faits marquants 
 Ce tournoi de catégorie International s'est disputé à Québec du 9 au .
 Kirsten Flipkens, tenante du titre et tête de série 1, s'incline au premier tour face à Polona Hercog.
 Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Marina Eraković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alla Kudryavtseva et Anastasia Rodionova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Québec
Sport au Québec en 2013
Tennis en septembre 2013